Владимир Карпович Железников  (26 октября 1925, Витебск — 3 декабря 2015, Москва) — русский советский детский писатель, кинодраматург. Лауреат Государственной премии СССР (1974, 1986), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1995).

Биография 
Родился в семье пограничника. В 1945 году переехал в Москву. Учился в артиллерийском училище, в юридическом институте. В 1957 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького. Работал в журнале «Мурзилка». Своими учителями называл писателя Виталия Бианки и художника Владимира Лебедева.

Творчество 
Книги Владимира Карповича Железникова переведены на многие языки мира, они посвящены отношениям между людьми, проблемам взросления, детству, отрочеству. Они стали классикой отечественной детской литературы, входят в школьную программу.

Первая его книга — «Разноцветная история» вышла в 1960 году.

Писатель обладает способностью передавать остроту и драматизм детского мировосприятия, когда пустячное для взрослых событие может вырастать в глазах ребёнка до масштабов трагедии.

Рассказ «Космонавт» представлял СССР (наряду с рассказами Р. Погодина, О. Донченко, М. Мревлишвили, Я. Раннапа, Х. Назира) в сборнике рассказов писателей разных стран «Дети мира» (1962), подготовленном международной редакционной коллегией (издан в СССР в 1965 году).

Как кинодраматург дебютировал в 1970 году фильмом «Серебряные трубы».
С 1988 года Железников являлся художественным руководителем киностудии «Глобус», которая снимает фильмы для детей.

Умер на 91-м году жизни 3 декабря 2015 года. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Библиография 

 «Избранные произведения в 2-х томах». М., Детская литература, 1986
 «Белые пароходы». — М., 1964
 «Да поможет человек». — М., 1963
 «Голубая Катя». — М., 1970
 «Советской страны пионер». М., 1959
 «Жизнь и приключения чудака». М., 1974
 «Каждый мечтает о собаке». — М., Детская литература, 1966
 «Рыцарь». М., 1965
 «Мальчик с красками». Петрозаводск, 1966—1967
 «Ночной ветер». М., 1984
 «Ослик и пятый океан».
 «Первое письмо». 1984
 «Последний парад».
 «Путешественник с багажом». — М., 1963
 «Разноцветная история».— М., 1960
 «Соленый снег». М., 1965
 «Таня и Юстик».
 «Троп».
 «Хорошим людям — доброе утро!» — М., Детгиз, 1961
 «Чудак из шестого 'Б'» — М., Детгиз, 1962
 «Чучело». — М., Детская литература, 1981
 «Чучело 2, или игра мотыльков».

Фильмография 
В качестве автора и соавтора сценариев принимал участие в создании фильмов:

  — Путешественник с багажом
  — Серебряные трубы (совместно с Алексеем Леонтьевым)
  — Нежданный гость
  — Чудак из пятого «Б»
  — Старомодная комедия
  — Чучело
  — Второй раз в Крыму
  — Мой друг Сократик
  — Очень страшная история
  — Мужские портреты
  — Воспоминание без даты
  — Безумная Лори
  — Прекрасная незнакомка
  — Маленькая принцесса
  — Русский бунт, Обыкновенный большевизм
  — Игры мотыльков
  — Чучело 2

Звания и награды 
 Государственная премия СССР (1974) — за сценарий к фильму «Чудак из пятого „Б“»
 Орден «Знак Почёта» (27 октября 1975 года)
 Государственная премия СССР (1986) — за сценарий к фильму «Чучело»
 Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (17 марта 1995 года) — за заслуги в области искусства.
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (27 декабря 2005 года) — за большой вклад в развитие отечественной литературы и многолетнюю творческую деятельность

Примечания

Литература

Ссылки 
 Интервью с писателем
  Книги Владимира Железникова
 Страничка о Владимире Железникове

Русские писатели XX века
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Детские писатели России
Детские писатели по алфавиту
Детские писатели СССР
Члены КПСС
Похороненные на Троекуровском кладбище